Ву́дбайн (; ) может означать:

Топоним 
Канада
  — район Калгари.
  — пляж в Торонто.

США
  — город в Айове.
  — город в Джорджии.
  — тауншип в Иллинойсе.
  — город в Канзасе.
  — поселение в Мэриленде.
  — боро в Нью-Джерси.

Прочие страны
  — пригород Сиднея (Австралия).

Люди 
 Вудбайн, Боким (род. 1973) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1988) — ямайский футболист.
  (наст. имя Гарольд Адольфус Филлипс; 1929—2000) — тринидадский музыкант (калипсо) и муз. промоутер.
  (1796—1882) — британский дипломат, путешественник и учёный.
  (1825—1882) — английский альпинист, путешественник и писатель; президент Альпийского клуба (1875—1877).

Аэропорты США 
  — в Айове.
  — в Нью-Джерси.

Прочее 
  — геологическая формация в Техасе.
  — марка сигарет.
Торонто
  — ипподром.
  — станция метрополитена.
  — автодорога в Большом Торонто.
  — торговый центр.

См. также 
 Вуд и Байн